Галюза — українське прізвище.

 Галюза Ілля Сергійович (*1979) — український футболіст, півзахисник.
 Галюза Сергій Сергійович (*1981) — український футболіст, півзахисник.

Українські прізвища